Жума — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жума — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жума — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.